Ромодановский — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 князья Ромодановские
 
 Ромодановский, Антон Васильевич — князь, воевода.
 
 
 
 Ромодановский, Константин Олегович (род. 1956) — руководитель Федеральной миграционной службы.
 Ромодановский, Михаил Григорьевич (1653—1713) — государственный деятель петровского времени из рода Ромодановских.
 
 
 Ромодановский, Сергей Михайлович (1949—2018) — советский и российский боксер и тренер, заслуженный тренер РСФСР (1991).
 
 Ромодановский, Юрий Иванович (ум. 1683) — русский государственный и военный деятель, боярин и воевода, сын боярина князя Ивана Григорьевича Меньшого Ромодановского.

Составные фамилии 
 Ромодановский-Ладыженский, Николай Иванович (1746—1803) — князь, генерал от инфантерии, сенатор.



См. также 
 Ромодановский вокзал — бывший вокзал Нижнего Новгорода, просуществовавший до 1974 года.
 Ромодановский поселковый совет — входит в состав Миргородского района Полтавской области Украины.
 Ромодановский район — муниципальное образование в Республике Мордовия.
 Ромодановский шлях — старинный торговый путь, проходивший по Левобережной Украине с севера на юг через Ромны, Лохвицу, Лубны, Кременчуг; часть пути из России в Крым.